Wang Hao (1921-1995) – amerykański logik, filozof i matematyk chińskiego pochodzenia
 Wang Hao (ur. 1989) – chiński chodziarz
 Wang Hao (ur. 1989) – chiński szachista
 Wang Hao (ur. 1983) – chiński tenisista stołowy
 Wang Hao (ur. 1992) – chińska skoczkini do wody